Lancaster Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Lancaster Block (Maine), ID-Nr. 82000745
 Lancaster Block (Nebraska), ID-Nr. 89000245